Een verkeersweg:
 N88 (België)
 N88a (België)
 N88b (België)
 N88 (Frankrijk)
 Een telefoonkabel: 
 N88 (kabel)